Ilie Bărbulescu se poate referi la:

 Ilie Bărbulescu (scriitor) (1873–1945), lingvist și filolog român, membru corespondent al Academiei Române
 Ilie Bărbulescu (fotbalist) (1957–2020), fotbalist român, câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986